Gonzaga se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Luiz Pedreira Gonzaga
 Marcelo O. Gonzaga